Cas Fernández Díaz, conjunt de filtracions publicades el 2016 entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso
 Biografies:
 Alberto Fernández Díaz, president del Partit Popular de Catalunya (1996 - 2002), regidor i president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona
 Antonio Fernández Díaz "Fosforito" (Puente Genil, Còrdova, 1932), cantaor flamenc 
 Fausto Fernández Díaz (Alía, 1956), polític espanyol, alcalde de Rivas-Vaciamadrid i diputat
 Francisco Javier Fernández Díaz (Almeria, 1980), entrenador i director esportiu andalús
 Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950), polític del PP i Ministre de l'Interior d'Espanya (2011 - 16)
 Jovino Fernández Díaz (Astúries, 1898- Paterna, 1939), alcalde-president del Consell Municipal de Xàtiva durant la Guerra Civil
 Roberto Fernández Díaz (l'Hospitalet de Llobregat, 1954), historiador català, catedràtic d'història moderna de la Universitat de Lleida